Brun, Brün, Le Brun en aanverwanten kunnen verwijzen naar:
 Brun (rivier), een rivier in het Engelse Lancashire
 Brün (Wenden), een dorp in het Duitse Noordrijn-Westfalen
 Brun Motorsport, een Zwitsers autosportteam
 Constante van Brun, een wiskundige constante
 EuroBrun, een Italiaans-Zwitsers Formule 1-team

Personen 
Voornaam
 Brun van Saksen (ca. 830/840-880), hertog en stamvader van de Brunonen

Familienaam
 Ane Brun (1976), Noors-Zweeds singer-songwriter
 Bairbre de Brún (1954), Iers politica
 Charles Le Brun (1619-1690), Frans barokschilder
 Conrad Malte-Brun (1755-1826), Deens-Frans aardrijkskundige en journalist
 Donald Brun (1909-1999), Zwitsers graficus, ontwerper, illustrator, fotograaf en hoogleraar
 Élisabeth Vigée-Le Brun (1755-1842), Frans schilderes
 Friederike Brun (1765-1835), Deens schrijfster
 Herbert Brün (1918-2000), Duits-Amerikaans componist
 Johan Nordahl Brun (1745-1816), Noors dichter, toneelschrijver en bisschop
 Jules Brun (1832-1898), Zwitsers politicus
 Julien Brun (1992), Frans amateurgolfer
 Napoleon LeBrun (1821-1901), Amerikaans architect
 Rudolf Brun (ca. 1290-1360), Zwitsers revolutionair en burgemeester
 Victor Adolphe Malte-Brun (1816-1889), Frans aardrijkskundige en cartograaf
 Viggo Brun (1885-1978), Noors wiskundige

Zie ook 
 Bruin, een kleur
 Bruna (doorverwijspagina)
 Brunn en Brünn (doorverwijspagina's)
 Bruno (doorverwijspagina)
 De Bruijn (doorverwijspagina)